Эль-Байда () — многозначный термин.

 Эль-Байда (Эль-Бейда) — один из крупных и основных городов в Ливии, столица муниципалитета Эль-Джебал-Эль-Ахдар.
 Эль-Байда — город в Йемене; административный центр одноимённой мухафазы.
 Эль-Байда — одна из 21 мухафазы Йемена.